Хорхе Гутьеррес (, р. 18 сентября 1975, Куба) — кубинский боксёр-любитель, чемпион Олимпийских игр 2000 года и Панамериканских игр (1999), призёр чемпионата мира 1999 года.

Ссылки 

Боксёры Кубы
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Олимпийские чемпионы от Кубы
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Панамериканских игр по боксу